86th Street peut faire référence à :
 la  de Manhattan, à New York ;
 plusieurs stations du métro de New York situées sur la  de Manhattan, dont :
 86th Street, station de la ligne Broadway – Seventh Avenue (route 1 et 2) ;
 86th Street, station de la ligne Eighth Avenue (route A, B et C) ;
 86th Street, station de la ligne Lexington Avenue (route 4, 5 et 6) ;
 86th Street, station de la ligne Q  du métro de New York ;
 plusieurs stations du métro de New York situées sur la  de Brooklyn, dont :
 86th Street, station de la ligne Fourth Avenue  (route R) ;
 86th Street, station de la ligne Sea Beach (route N).